Андрій Гембицький — Луцький римо-католицький єпископ
 Андрій Гембицький — підкоморій

Гембицькі